Grenzbach steht für:
 Charles Grenzbach (1923–2004), US-amerikanischer Tontechniker

Grenzbach ist ein Gewässername:

Baden-Württemberg:
 Grenzbach (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (zum Kressbach) bei Holbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis
 Grenzbach (Krettenbach), rechter Zufluss des Krettenbachs (zum Marbach) bei Birenbach an der Gemeindegrenze zu Börtlingen, beide Landkreis Göppingen
 Grenzbach, Abschnittsname des Kreuzbachs (zum Strudelbach) von Wimsheim bis Iptingen, Enzkreis
 Oberer Grenzbach, linker Nebenlauf der Schwarzach bei Krumbach, Ortsteil Tannau, Stadt Tettnang, Bodenseekreis
 Grenzbach (Seerhein), linker Zufluss des Seerheins bei Konstanz, Landkreis Konstanz an der Landesgrenze zur Schweiz
 Grenzbach (Uhlbach), linker Zufluss des Uhlbachs bei Hinterwald, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, nahe der Gemeindegrenze zu Adelmannsfelden, Ostalbkreis
 Grenzbach (Wiese), linker Zufluss der Wiese bei Brand, Stadt Schönau im Schwarzwald, Landkreis Lörrach, an der Gemeindegrenze zu Fröhnd
 Grenzbach (Wittigbach), am Unterlauf Effelter Graben, rechter Zufluss des Wittigbachs bei Wittighausen, Landkreis Main-Tauber-Kreis

Bayern:
 Grenzbach (Ascha), linker Zufluss der Ascha bei Muggenthal, Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf
 Grenzbach (Bayerische Schwarzach), linker Zufluss der Bayerischen Schwarzach an der deutsch-tschechischen Grenze vor Lenkenthal, Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham
 Grenzbach (Heinbach), rechter Zufluss des Heinbachs (zur Fichtelnaab) bei Thumsenreuth, Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth
 Grenzbach (Ilz) – zwei Zuflüsse der Ilz in der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau; flussabwärts:
 Flurgrenzbach, rechter Zufluss bei Lembach
 Gemeindegrenzbach, rechter Zufluss bei Ebersdorf
 Grenzbach (Lothdorfer Bach), rechter Zufluss des Lothdorfer Bachs bei Dürnhausen, Gemeinde Habach, Landkreis Weilheim-Schongau
 Grenzbach, Oberlaufname des Osterbachs (zur Ranna), Grenzbach im Böhmerwald zu Oberösterreich am Rand der Marktgemeinde Wegscheid, Landkreis Passau
 Grenzbach (Röslau), rechter Zufluss der Röslau an der bayerisch-tschechischen Grenze bei Fischern (Schirnding), Landkreis Wunsiedel
 Grenzbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach in der Eixendorftalsperre bei Schellhof, Stadt Rötz, Landkreis Cham
 Schlegler Grenzbach, rechter Zufluss des Ullrichsbachs (zur Saale) bei der Rothenmühle, Stadt Münchberg, Landkreis Hof

Mecklenburg-Vorpommern:
 Grenzbach, Nebenfluss der Kittendorfer Peene, als Zufluss der Ostpeene einer der Quellflüsse der Peene 

Niedersachsen:
 Grenzbach (Sachsenhäger Aue), rechter Zufluss der Sachsenhäger Aue nach Sachsenhagen, Landkreis Schaumburg

Nordrhein-Westfalen:
 Grenzbach (Darmühlenbach), linker Zufluss des hier noch Mühlenbach genannten Darmühlenbachs bei Bieren, Gemeinde Rödinghausen, zuvor Grenze zur Stadt Bünde, beide Kreis Herford
 Grenzbach (Gellershagener Bach), rechter Zufluss des Gellershagener Bachs (zum Schloßhofbach) in Gellershagen, Stadt Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold
 Grenzbach (Linnebach), rechter Zufluss des Linnebachs (zur Bega) bei Bentrup
 Grenzbach (Ostbach), linker Zufluss des Ostbachs bei Dünne, Stadt Bünde, entlang der Gemeindegrenze von Kirchlengern, beide Kreis Herford
 Grenzbach (Rhein), siehe Honnefer Graben im Abschnitt zu Rheinland-Pfalz
 Grenzbach (Rinderbach), linker Zufluss des Rinderbachs

Rheinland-Pfalz:
 Grenzbach (Holzbach), rechter Zufluss des Holzbachs (zur Wied bei Döttesfeld)  bei Marienhausen, Landkreis Neuwied, zuvor Gemeindegrenze zur Stadt Dierdorf
 Grenzbach oder Grenzbach Honnefer Graben oder Honnefer Graben, rechter Zufluss des Mittelrheins bei der Rolandsmühle, Ortsgemeinde Rheinbreitach, Landkreis Neuwied; größtenteils auf der Grenze zu Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grenzbach (Wellmicher Bach), linker Zufluss des Wellmicher Bachs (zum Mittelrhein) bei Weyer, Rhein-Lahn-Kreis, an der Gemeindegrenze zu Eschbach
 Grenzbach (Wied), linker Zufluss der Wied bei Döttesfeld, Landkreis Neuwied, entlang der Kreisgrenze zu Flammersfeld im Landkreis Altenkirchen (Westerwald)

Sachsen:
 Grenzbach, Abschnittsname des Pöhlbachs, tschechisch Polava und im Oberlauf Hraniční potok in Tschechien tschechisch: Polava, zwischen Loučná pod Klínovcem, Bezirk Chomutov, Ústecký kraj und Oberwiesenthal, Erzgebirgskreis

Österreich:
 Grenzbach oder Grenzgraben, linker Zufluss der Liesing, Gemeinde Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling; auf der Grenze zu Wien; siehe Grenzgraben (Liesing)
 Grenzbach (Waldaist), rechter Zufluss der Schwarzen Aist bei Gugu (Sandl), Bezirk Freistadt, Oberösterreich; auf der Grenze zu Niederösterreich

Siehe auch:
 Grenzebach
 Grenzgraben
 Grenzgrabenbach
 Grenzklinge
 Markbach (etymologisch ältere Bezeichnung)